

Carriera
Con l' ha disputato due edizioni dei Campionati europei (1953, 1955).

Note

Collegamenti esterni